Stati Uniti d'America 
 Danforth – villaggio della Contea di Iroquois, Illinois
 Danforth – città della Contea di Washington, Maine